Douchy kan syfta på:
 Douchy, Aisne
 Douchy, Loiret